Boyce steht für:
 Boyce (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Boyce MotoMeter, früherer Markenname des Automobilzulieferers Motometer (Marke)
 (2611) Boyce, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Boyce (Kentucky)
 Boyce (Louisiana)
 Boyce (New Hampshire)
 Boyce (Pennsylvania)
 Boyce (Tennessee)
 Boyce (Texas)
 Boyce (Virginia)

im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 Boyce Block, in Muncie, Indiana, ID-Nr. 84001015
 Boyce Building, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 96000080
 Boyce Historic District, in Boyce, Virginia, ID-Nr. 04000155
 Boyce Station, in Upper St. Clair, Pennsylvania, ID-Nr. 82001528
 Boyce-Gregg House, in Memphis, Tennessee, ID-Nr. 79002462

weitere geografische Objekte:

Siehe auch:
 Boyce Lake
 Boys
 Boyes
 Boies
 Bois
 Beuys
 Beus
 Beuß